

Patronyme 

 Alfred Angelo Attanasio (né en 1951), un romancier américain ;
 Dino Attanasio (né en 1925), un auteur de bande dessinée belge, d'origine italienne ;
 Gianluca Attanasio (né en 1979), un auteur-compositeur-interprète italien ;
 Luca Attanasio (1977-2021), diplomate italien ;
 Natale Attanasio (1845-1923), peintre, scénographe et illustrateur italien
 Paul Attanasio (né en 1959), un producteur de télévision et scénariste américain ;
 Romain Attanasio (1977-), un navigateur français

Toponyme 

Cellino Attanasio, commune italienne, dans les Abruzzes.

Homonymie de patronyme